GLA est un sigle qui peut désigner :
 Groupe de libération armée, un groupe armé français ;
 Greater London Authority, l'administration chargée de la gestion du Grand Londres ;
 Gross leasable area (en français, surface commerciale utile), dans le monde du commerce, la surface destinée à la vente de produits et/ou de services ;
 gamma-linolenic acid (en français, acide gamma-linolénique), un acide gras du groupe des oméga-6 ;
 Great Lakes Avengers (en français, Les Vengeurs des Grands Lacs), un groupe de super-héros, dans des comics créés par John Byrne ;
 , dans le jeu vidéo Command and Conquer.

GLA ou gla est un code qui peut désigner :
 GLA, Aéroport international de Glasgow, selon le code AITA des aéroports ;
 gla, le gaélique écossais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

GLA est un nom qui peut désigner :
 Gla, une forteresse située en Béotie.
 GLA, un SUV commercialisé par Mercedes-Benz.

Code
Code IATA des aéroports